100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 7 grudnia, a finał 8 grudnia.

Mistrzynią świata została Australijka Brittany Elmslie, uzyskawszy w finale czas 51,81. Srebro wywalczyła Ranomi Kromowidjojo z Holandii (51,92). Brązowy medal zdobyła reprezentantka gospodarzy, Penny Oleksiak, która ustanowiła nowy rekord świata juniorek oraz rekord Kanady (52,01).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:17 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:36 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:37 czasu lokalnego.
 
Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Przypisy 

K